Carl Söderberg (né le  à Malmö en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec son club formateur du Malmö Redhawks dans l'Elitserien. Il est repêché au deuxième tour, en  au total par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée de 2004. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins de Boston face aux Penguins de Pittsburgh.

Le 25 juin 2015, il est échangé à l'Avalanche du Colorado en retour d'un choix de sixième ronde en 2016. Par la suite, il signe un contrat de cinq saisons avec l'Avalanche d’une valeur annuelle de 4,75 millions de dollars.

Le 25 juin 2019, il est échangé aux Coyotes de l'Arizona en retour du défenseur Kevin Connauton et d'un choix de  ronde en 2020.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
2013 : remporte le trophée Håkan-Loob.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Malmö Redhawks || Elitserien ||24 ||1 ||1 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005|| Mörrums GoIS IK || Division 1 ||14 ||5 ||6 ||11 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 || Malmö IF || Elitserien ||38 ||0 ||5 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Malmö Redhawks || Allsvenskan ||39 ||15 ||24 ||39 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Malmö IF || Elitserien ||31 ||12 ||18 ||30 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Malmö Redhawks || Allsvenskan ||32 ||15 ||29 ||44 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Malmö Redhawks || Allsvenskan ||45 ||18 ||41 ||59 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 51|| 20|| 31|| 51|| 53|| || || || ||
|-
| 2010-2011|| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 52|| 12|| 34|| 46|| 18|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012|| Linköpings HC || Elitserien || 42|| 14|| 21|| 35|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Linköpings HC || Elitserien || 54|| 31|| 29|| 60|| 48|| 6|| 1|| 1|| 2|| 27
|-
| 2012-2013|| Bruins de Boston || LNH || 6|| 0|| 2|| 2|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Bruins de Boston || LNH || 73 || 16 || 32 || 48 || 36 || 12 || 1 || 5 || 6 || 2
|-
| 2014-2015 || Bruins de Boston || LNH || 82|| 13|| 31|| 44|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 82 || 12 || 39 || 51 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Avalanche du Colorado || LNH || 80 || 6 || 8 || 14 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Avalanche du Colorado || LNH || 77 || 16 || 21 || 37 || 26 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Avalanche du Colorado || LNH || 82 || 23 || 26 || 49 || 26 || 12 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2019-2020 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 70 || 17 || 18 || 35 || 18 || 9 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2020-2021 || Blackhawks de Chicago || LNH || 34 || 7 || 8 || 15 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Avalanche du Colorado || LNH || 11 || 0 || 2 || 2 || 4 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2021-2022|| Malmö Redhawks || SHL ||  || 

| 597 || 110 || 187 || 297 || 210 || 45 || 3 || 11 || 14 || 16

Au niveau international 

| 2003 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 0|| 2|| 4|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 4|| 2|| 6|| 4|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2016 || align="left"| Coupe du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 || -2 || align="left"| Défaite en demi-finale
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10 || 0 || 1 || 1 || 2 || +2 || align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en octobre 1985
Naissance à Malmö
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Linköpings HC
Joueur des Bruins de Boston
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago